Lijst van trainers van PSV (mannen)
 Lijst van trainers van PSV (vrouwen)